Bandiera est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Benedetto Bandiera (né entre 1557 et 1560, mort en 1634), peintre italien ;
 Franz von Bandiera, né Francesco Bandiera (1785–1847), amiral autrichien de naissance italienne ;
 Frères Bandiera, Attilio Bandiera (1810–1844) et Emilio Bandiera (1819–1844), patriotes italiens ;
 Irma Bandiera (1915–1944), résistante italienne ;
 Jérôme Bandiera (né en 1973), rameur d'aviron français ;
 Marco Bandiera (né en 1984), coureur cycliste italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien